Бугаївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Бугаївська сільська рада — Полтавська область, Глобинський район
 Бугаївська сільська рада — Рівненська область, Радивилівський район
 Бугаївська сільська рада — Харківська область, Ізюмський район